ФИБА Океания — зона ФИБА, которая состоит из 21 национальной баскетбольной федерации.

Национальные команды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Норфолк
 
 
 
  Северные Марианские Острова

Две лучшие сборные зоны ФИБА Океания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Океания

Океания